Yuki Kobayashi (1978-), un dessinateur de manga japonais ;
 Yuki Kobayashi (1987-) ;
 Yuki Kobayashi (1988-), un footballeur japonais ;
  (1990-), un réalisateur japonais ;
 Yuki Kobayashi (1992-), un footballeur international japonais ;
 Yuki Kobayashi (2000-), un footballeur japonais.